Potencial ou poder expresso em uma intensidade

Em filosofia:

Potência aristotélica: propriedade que têm os seres (do ponto de vista metafísico) de receber os acidentes que causam a transformação da substância.

Em física:
 Potência mecânica 
 Potência eléctrica 

Em matemática:
 Potenciação ou exponenciação
 Potência (geometria), potência de um ponto em relação a um círculo.

Outros significados:
 Potência militar, designação do poderio bélico de uma nação.
 Potência (relações internacionais)

Desambiguação